Liste d'accessoires SNK répertorie tous les accessoires disponible pour le matériel de la société SNK.

Neo-Geo Controller 

 Modèle : NEO AEC
 Année : 1990
 SNK

Neo-Geo CD Controller 

 Modèle : CD Joystick
 Année : 1994
 SNK

Neo-Geo CD Controller Pro

Neo-Geo CD Pad 

 Modèle : CD Controller
 Année : 1994
 SNK

Mahjong Controller 
 Modèle : Mahjong Controller
 Année : 1990
 SNK

Fighting Stick NEO 
 Modèle : Fighting Stick Neo
 Année : 1991
 Hori

Fighting Stick NEO II 
 Modèle : Fighting Stick Neo II
 Année : 1992
 Hori

Fighting Stick Multi 
 Modèle : Fighting Stick Multi
 Année : 1994
 Hori

Super Pro-Stick 
 Modèle : Pro Stick NeoGeo
 Année : 
 MAS

Memory Card 

 Modèle : NEO-IC8
 Année : 1990
 SNK

Memory Card NeoSaveMasta 
 Modèle : NSM V2
 Année : 2011
 NeoTurfMasta

Câble RF 
 Modèle : FCG8
 Année : 1990
 SNK

Câble RGB 
 Modèle : FCG9
 Année : 1991
 SNK

X-NEO1 
 Modèle : 
 Année : 
 Micomsoft

X-RGB 
 Modèle : 
 Année : 
 Micomsoft

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Neo-Geo CD
 Neo-Geo AES
 Neo-Geo MVS
 SNK
 SNK Playmore

Liens externes 

Accessoires SNK, Liste d
SNK